Araeopus är ett släkte av insekter. Araeopus ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sporrstritar
Araeopus